Gemünden est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Gemünden am Main, ville de Bavière
Gemünden, ville du Waldeck-Frankenberg en Hesse
Gemünden, municipalité du Vogelsberg en Hesse  
Gemünden, municipalité du Rhin-Hunsrück en Rhénanie-Palatinat  
Gemünden, municipalité du Westerwald en Rhénanie-Palatinat

Voir aussi 
 Gemünd